Krzysztof Kozik (ur. 1970) – polski polityk i inżynier górnictwa, poseł
 Krzysztof Kozik (ur. 1982) – polski piłkarz